Бошкович — фамилия, распространённая среди балканских славян. Известные носители:

 Бошкович, Байо (1835—1876) — сербский сенатор, полковник.
 Бошкович, Баро (1699—1770) — дубровницкий новолатинский поэт.
 Бошкович, Бранко (род. 1980) — черногорский футболист, полузащитник американского клуба «Ди Си Юнайтед» и сборной Черногории.
 Бошкович, Иван (род. 1982) — черногорский футболист.
 Бошкович, Руджер Иосип (1711—1787) — хорватский учёный (физик, математик, астроном).
 Бошкович, Тияна (род. 1997) — сербская волейболистка, диагональная нападающая.
 Бошкович, Тони (1933—2022) — австралийский футбольный судья хорватского происхождения.
 Бошкович-Стулли, Майя (1922—2012) — хорватский учёный в области фольклора, доктор наук.

Топонимы:
 Бошкович — кратер на видимой стороне Луны.